U organskoj hemiji, trisulfid je funkcionalna grupa -{R-S-S-S-R}-.

Primeri su:
 Dialil trisulfid
 Dimetil trisulfid
 Trisulfan (vodonik trisulfid)

Neorganska jedinjenja sa tri atoma sumpora se isto tako nazivaju trisulfidima.

Primer su:

 Antimon trisulfid
 Arsen trisulfid
 Bizmut trisulfid
 Dibizmut trisulfid
 Dibor trisulfid
 Digvožđe trisulfid
 Molibden trisulfid
 Fosfor trisulfid